Buen Jesús puede referirse a:
 Una advocación de Jesús
 Diversas iglesias con esa advocación:
Santuario del Buen Jesús de Congonhas
Basílica del Buen Jesús de Goa
Ermita de El Buen Jesús (Tijarafe)
Bom Jesus do Monte